Moosa ist der Familienname folgender Personen:
 Matti Moosa (1924–2014), irakisch-amerikanischer Historiker und Literaturwissenschaftler
 Mohammed Valli Moosa (* 1957), südafrikanischer Politiker
 Said Moosa (* 1988), katarischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Shaquille Moosa (* 2002), sambischer Schwimmer